Il singolare del Countrywide Classic 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andre Agassi era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Wayne Ferreira ha battuto in finale 6–3, 4–6, 7–5 Lleyton Hewitt.

Teste di serie

  Lleyton Hewitt (finale)
  Sébastien Grosjean (quarti di finale)
  Sjeng Schalken (secondo turno)
  Gustavo Kuerten (quarti di finale)

 Mark Philippoussis (semifinali)
 Marat Safin (primo turno)
 Wayne Ferreira (campione)
 Vince Spadea (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Countrywide Classic 2003
ATP Tour 2003